Gindlkofen ist der Ortsname von

 Gindlkofen (Grafing bei München), Ortsteil der Stadt Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Gindlkofen (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Gündlkofen